

Hydronymes

Suisse - canton du Jura 
 La Sorne est une rivière Suisse qui prend sa source dans le canton du Jura et un affluent de la Birse, donc un sous-affluent du Rhin.

France - département du Jura 
 La Sorne est une rivière française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté et un affluent de la Vallière, donc un sous-affluent du Rhône par le Solnan, la Seille et la Saône.

Patronymes 
 Guy Sorne, auteur de 'Le progrès au royaume de Suède', rapport de voyage Zellidja, en 1949
  (1900-) Patriote basque et résistante aux côtés des alliés durant la seconde guerre mondiale. Écrit aussi en espagnol.
 Nicolas-George Sorne (17..-18..) contrebassiste à la Chapelle sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X
 Yvonne Sorne-Melchior (1904?-2000) artiste lyrique (alto)

Autres apparentés

Toponyme France
 Messia-sur-Sorne est une commune française et une banlieue de Lons-le-Saunier, située dans le département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté.

Toponyme Suisse 
 Haute-Sorne Commune du Canton du Jura, née de la fusion des anciennes communes de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier, fusion acceptée en votation le

Notes et références